Гартман Вітвер (; 1774—1825) — австрійського походження львівський скульптор епохи класицизму.
 Вітвер Іван Олександрович (1891—1966) — російський радянський економіко-географ, країнознавець, доктор географічних наук.